En dag kan syfta på:

 En dag (sång) – en ballad som framfördes av Tommy Nilsson då bidraget vann den svenska Melodifestivalen 1989
 En dag (roman) – en roman av David Nicholls
 En dag (film) – en amerikansk film från 2011